Karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m to jedna w siedmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1968 w Meksyku. Wystartowało 62 zawodników  (samych mężczyzn) z 35 krajów.

Rozegrano tylko rundę finałową 21 października.

Rekordy

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 120 strzałów, po 40 w pozycji leżącej, 40 w pozycji klęczącej i 40 w pozycji stojąc. Bernd Klingner ustanowił w trakcie zawodów rekord świata w pozycji klęczącej z wynikiem 396 pkt.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
  
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1968